Trachycystis är ett släkte av bladmossor. Trachycystis ingår i familjen Mniaceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Egentliga bladmossor
Trachycystis